Craig Thomas, politico statunitense, senatore per il Wyoming
Craig Thomas, sceneggiatore statunitense
Craig Thomas, scrittore gallese
Craig Thomas, attore statunitense